Autor steht für:

 Autor, Verfasser eines  sprachlichen Werks
 Autor (Zoologie), Erstbeschreiber einer Tierart

 Auctor, auch Autor, Stadtheiliger von Braunschweig

Siehe auch:
 Autor und Autorschaft (Ernst Jünger 1984)
 Hybridautor von Selbstpublikationen
 Ko-Autor (Mehrautorenschaft)
 Spieleautor (Entwickler)
 Liste von Autoren (alphabetisches Verzeichnis)